Клубный чемпионат Карибского футбольного союза — ежегодный международный футбольный турнир, разыгрываемый среди клубов Карибских островов (клубы из стран, входящих в Карибский футбольный союз).

Победитель каждого национального чемпионата автоматически получает путёвку на турнир. Победитель турнира получает путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Клубы, занявшие в турнире второе, третье и четвёртое места, получают путёвку в Лигу КОНКАКАФ, которая выступает в качестве отборочного турнира для Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Победители 

1 Обладатель третьего места не определялся.
2 Победитель был определён в групповом турнире.
3 Победитель и финалист являлись победителями двух групп. Условно победителем назван клуб с лучшими результатами.

Статистика

По клубам

По странам

Ссылки 
 Карибский клубный чемпионат  на сайте RSSSF